Sawu bezeichnet:

 eine Insel in Indonesien, siehe Sawu
 eine Inselgruppe in Indonesien mit der Hauptinsel Sawu, siehe Sawuinseln
 ein Fußballspieler aus Simbabwe, siehe Agent Sawu
 eine Stadt in Liberia, siehe Sawu (Liberia)
Siehe auch
 Savu